Gifu ,puede referirse a:

Gifu, prefectura al sur de Japón.
Gifu, ciudad capital del al prefectura homónima.
Gifu, castillo localizado en la ciudad homónima.